El Condado de Worcester es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Worcester (Massachusetts)
 Condado de Worcester (Maryland)